Naše novine (Jura)
Naše novine (Karlovac)
Naše novine (Sombor)
Naše novine (Subotica)
Naše novine (Stockholm)